Середнє зважене - загальна назва групи різновидів середнього значення або коротка назва для будь-якого з перерахованих:

Середнє арифметичне зважене
Середнє геометричне зважене
Середнє гармонійне зважене
 Середнє степеневе зважене